Onderdistrict in Indonesië
 Tonjong (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tonjong (Tonjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Tonjong (Majalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Tonjong (Pancatengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Tonjong (Pelabuhan Ratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tonjong (Tajur Halang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java